Galaktyka Czarne Oko (M64)
 Zastava M64 – jugosłowiański karabin szturmowy
 AN-M64 – amerykańska bomba lotnicza
 Autostrada M64 – niezrealizowany projekt autostrady w Wielkiej Brytanii